Чемпионат Испании по футболу 1999/2000 — 69-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Депортиво» стал чемпионом Испании в первый раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 999 голов.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Реал Мадрид» получил право участвовать в Лиге чемпионов как победитель текущего розыгрыша, в связи с чем «Сарагоса» стала участником Кубка УЕФА.
2 «Райо Вальекано» получил право участвовать в квалификационном раунде Кубке УЕФА как обладатель награды «Fair Play».
3 «Эспаньол» получил право участвовать в Кубке УЕФА как победитель кубка Испании.

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица 

</center>

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Валенсия» — «Овьедо» — 6:2 (32-й тур, 9 апреля 2000 года)
 «Сельта» — «Овьедо» — 5:3 (20-й тур, 16 января 2000 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Атлетик Бильбао» — «Барселона» — 0:4 (28-й тур, 11 марта 2000 года)
 «Реал Мадрид» — «Сарагоса» — 1:5 (14-й тур, 4 декабря 1999 года)
 «Севилья» — «Мальорка» — 0:4 (36-й тур, 7 мая 2000 года)
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Атлетико» — «Овьедо» — 5:0 (17-й тур, 22 декабря 1999 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

2000
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1999 году
Спорт в Испании в 2000 году